Pseudographiella är ett släkte av svampar. Pseudographiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudographiella